Francia
Chèze – comune degli Alti Pirenei
La Chèze – comune della Côtes-d'Armor